Stati Uniti d'America
Davidson – città della Contea di Mecklenburg, Carolina del Nord
Davidson – territorio non organizzato della Contea di Aitkin, Minnesota
Davidson – città  della Contea di Tillman, Oklahoma
Davidson – township della Contea di Sullivan, Pennsylvania
Contea di Davidson – contea della Carolina del Nord
Contea di Davidson – contea del Tennessee
Davidson College – college

Persone

Altro
Harley-Davidson, casa motociclistica statunitense

Pagine correlate 
Alan Davidson
Allan Davidson